Кристер Майбек (; 30 января 1964 года, Юккасъярви) — шведский лыжник, призёр Олимпийских игр, чемпион мира, победитель этапа Кубка мира.

Карьера 
В Кубке мира Майбек дебютировал в 1984 году, в декабре 1989 года одержал свою единственную в карьере победу на этапе Кубка мира. Кроме этого имеет на своём счету 10 попаданий в тройку лучших на этапах Кубка мира. Лучшим достижением Майбекка в общем итоговом зачёте Кубка мира является 5-е место в сезоне 1989/90.

На Олимпийских играх 1988 года в Калгари, занял 11-е место в гонке на 15 км классикой.

На Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле, завоевал бронзу в гонке на 10 км классикой, кроме того был 4-м в эстафете, 6-м в гонке на 30 км классикой, 6-м в гонке преследования и 16-м в гонке на 50 км коньком.

На Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере, занял 6-е место в эстафете, 6-е место в гонке на 50 км классикой, 19-е место в гонке на 10 км классикой и 23-е место в гонке преследования.

За свою карьеру принимал участие в пяти чемпионатах мира, на которых завоевал одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

После завершения спортивной карьеры Майбек основал фирму по производству лыжной мази.

Ссылки 
 
 

Лыжники Швеции
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам